Anubis peut faire référence à :
 Anubis, un dieu de la mythologie égyptienne ;
 Anubis, un personnage fictif de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Anubis, un langage de programmation ;
 Anubis, une région de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko ;
 Anubis, une série télévisée jeunesse diffusée depuis 2011 ;
 , un astéroïde.

Voir aussi 
 Opération Anubis, une opération menée par la justice espagnole en 2017.
 Anubis Gate, un groupe de metal progressif et power metal danois.
 Anubis The Ride, un parcours de montagnes russes du parc Plopsaland.
 Anubis-Nout,  deux pièces pour clarinette contrebasse de Gérard Grisey.